Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 и 8 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 49 спортсменов из 36 стран. 
Олимпийский чемпионом 2012 года в данной дисциплине французский пловец Янник Аньель выступал и на этот раз, но не сумел пробиться в полуфинал. Золото завоевал китаец Сунь Ян.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com